Фрањо Кумер (Марибор, 2. јул 1920 — Љубљана, 16. август 1981) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || На својој земљи || Кучера
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1953. || Скоројевићи || Хенрик пл. Орел
|-
| 1956. || Долина мира || Немачки војник
|-
| 1958. || Једини излаз || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || X-25 јавља || /
|-
| 1960. || Веселица || /
|-
| 1961. || Породични дневник || /
|-
| 1965. || Друга страна медаље || Лудвиг Фаркаш
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1969. || Крвава бајка || Немачки генерал
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Машкарада || /
|-
| 1972. || -{Semesterferien}- || -{Birnbreiter}-
|-
| 1975. || Црвена земља || Немачки генерал 
|-
| 1977. || Марија || Директор творнице
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ серија) || Немачки генерал
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 1981.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Мариборчани